Die NASDAQ-100 Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 21. März bis 3. April 2005 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Marija Scharapowa mit 6:3 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Swetlana Kusnezowa / Alicia Molik mit 7:5, 6:75 und 6:2 gegen Lisa Raymond / Rennae Stubbs.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die NASDAQ-100 Open 2005 fand vom 21. bis 23. März 2005 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)